Piazzesi – abitanti di Piazza Armerina
Piazzesi – abitanti di Piazza Brembana
Piazzesi – abitanti di Piazza Santo Stefano (Cernobbio)
Piazzesi – abitanti di Piazza di Pandola
Piazzesi – abitanti di Piazzalunga
Piazzesi – abitanti di Piazze (Cetona)
Piazzesi – abitanti di Piazzo Alto
Piazzesi – abitanti di Piazzo Basso